Totem, een voorwerp of wezen met een symbolische betekenis
TOTEM, een voorstelling van Cirque du Soleil
Totem (Cotton Green), album van Cotton Green
Totem (software), een mediaspeler voor GNOME
Totem (scouting), de dierennaam die men bij de scouts in België krijgt
Totem (film), de eerste film die volledig werd geproduceerd door een Vlaamse jeugdvereniging
Totem (2017), Amerikaanse film uit 2017